Fløttum ist der Familienname folgender Personen:

 Kjersti Fløttum (* 1953), norwegischer Linguist
 Ola Fløttum (* 1972), norwegischer Komponist